Weißenbach oder Weissenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Weißenbach (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie

 Aloys Weißenbach (1766–1821), österreichischer Mediziner und Dichter
 Andreas Weissenbach (* 1925), österreichischer Maler
 Anton von Weißenbach († 1608), deutscher Domherr und Stiftsherr
 Antonin Weissenbach (1850–1921), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Anton Weißenbach (* 1929), deutscher Bauingenieur
 Egon Weißenbach (1897–1966), österreichischer Maler
 Elisabetha Josepha Weissenbach (1833–1884), Schweizer Pädagogin
 Jean Weissenbach (* 1946), französischer Genetiker
 Johann V. von Weißenbach († 1487), von 1476 bis 1487 Bischof von Meißen
 Johann Caspar Weissenbach (1633–1678), Schweizer Lyriker und Dramatiker
 Joseph Anton Weißenbach (1734–1801), Schweizer Theologe und Geistlicher
 Karl Gustav Adalbert von Weissenbach (1797–1846), sächsischer Geheimer Regierungsrat, Bergmeister und Mineraloge
 Ludwig Fidel Weissenbach (1750–1814), Schweizer Politiker und Richter
 Franz Sinesius Weissenbach (1782–1848), Schweizer Politiker und Richter
 Paul von Weissenbach (1837–1907), sächsischer Verwaltungs- und Hofbeamter

 Werner Weissenbach (1845–1916), Schweizer Ingenieur und Unternehmer

Weißenbach bzw. Weissenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Weissenbach an der Triesting, Gemeinde im Bezirk Baden, Niederösterreich
 Weißenbach am Lech, Gemeinde im Bezirk Reutte, Tirol

Gemeindeteile:
 Weißenbach (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Weißenbach (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weißenbach (Neunkirchen am Sand), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen am Sand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Weißenbach (Wirsberg), Ortsteil des Marktes Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Weißenbach (Zeitlofs), Ortsteil des Marktes Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Weißenbach (Großalmerode), Ortsteil der Stadt Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

 Weißenbach (Gemeinde Eisenkappel-Vellach), Ortschaft von Eisenkappel-Vellach, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Weißenbach (Gemeinde Gnesau), Ortschaft von Gnesau, Kärnten
 Weißenbach (Gemeinde Stockenboi), Ortschaft von Stockenboi, Bezirk Villach Land, Kärnten
 Weißenbach (Gemeinde Weißenstein), Ortschaft von Weißenstein, Bezirk Villach Land, Kärnten
 Weißenbach (Gemeinde Wolfsberg), Katastralgemeinde von Wolfsberg, Kärnten

 Weißenbach (Gemeinde Gastern), Ortschaft (Katastralgemeinde: Weissenbach) von Gastern, Niederösterreich
 Weißenbach (Gemeinde Gloggnitz), Katastralgemeinde von Gloggnitz, Niederösterreich
 Weissenbach bei Mödling, Ortschaft (Katastralgemeinde: Weißenbach) von Hinterbrühl, Niederösterreich
 Weißenbach (Gemeinde Lunz am See), Katastralgemeinde von Lunz, Niederösterreich
 Weißenbach (Gemeinde Schwarzenbach), Ortschaft der der Gemeinde Schwarzenbach an der Pielach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Weißenbach (Gemeinde St. Aegyd), Ortslage und Talung von St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Weißenbach (Gemeinde Texingtal), Katastralgemeinde von Texingtal, Niederösterreich

 Weißenbach (Gemeinde Adlwang), Ortsteil und Katastralgemeinde von Adlwang, Oberösterreich
 Weißenbach (Gemeinde Bad Goisern), Ort bei Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Weißenbach (Gemeinde Hinterstoder), Ort bei Hinterstoder, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Weißenbach (Gemeinde Lengau), Ort bei Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weißenbach (Gemeinde Reichraming), Ort bei Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Weißenbach am Attersee, Katastralgemeinde von Steinbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Weissenbach (Gemeinde Kuchl), Katastralgemeinde (Ortschaft: Weißenbach) von Kuchl, Bezirk Hallein (Tennengau), Land Salzburg
 Weißenbach (Gemeinde Strobl), Katastralgemeinde von Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau), Land Salzburg

 Weißenbach (Gemeinde Bad Aussee), Ortsteil von Bad Aussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Weißenbach (Gemeinde Feldbach), Katastralgemeinde der Stadt Feldbach, Steiermark
 Weißenbach (Gemeinde Haus), Katastralgemeinde und Ortschaft von Haus im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Weißenbach (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortschaft von Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark
 Weißenbach bei Liezen, Katastralgemeinde und Ortschaft der Stadt Liezen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Weißenbach (Gemeinde Mariazell), Rotte der Stadt Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Weißenbach an der Enns, Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Weißenbach (Gemeinde Sankt Lambrecht), Ortsteil von Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark
 Weißenbach (Gemeinde Vorau), Ortsteil der Ortschaft Riegersbach bei Markt Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Weißenbach (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Weissenbach BE, Ort in der Gemeinde Boltigen, Kanton Bern

 Weißenbach (Ahrntal), Fraktion der Gemeinde Ahrntal, Südtirol
 Weißenbach (Sarntal), Fraktion und Talung der Gemeinde Sarntal, Südtirol

Gewässer, teils mit Talnamen Weißenbachtal / Weissenbachtal:
 Äußerer Weißenbach, Zufluss des Attersees im Weißenbachtal bei Weißenbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Weißenbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr, Südtirol
 Weißenbach (Bregenzer Ach), rechter Zufluss der Bregenzer Ach nach Dreihütten, Gemeinde Schnepfau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Weißenbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Immendingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Weißenbach (Drau) – zwei Zuflüsse der Drau in Kärnten:
 Weißenbach (Drau, bei Feistritz), Abfluss des Weißensees im Gemeindegebiet von Stockenboi, Bezirk Villach Land
 Weißenbach (Drau, bei Villach), rechter Zufluss bei Weißenbach, Gemeinde Weißenstein
 Weißenbach (Enns) – drei Zuflüsse der Enns im Bezirk Liezen, Steiermark; flussabwärts:
 Weißenbach (Enns, bei Haus) oder Ramsaubach, linker Zufluss vom Dachstein bei Weißenbach, Gemeinde Haus
 Weißenbach (Enns, bei Liezen), linker Zufluss vom Toten Gebirge bei nahe Weißenbach bei Liezen, Stadt Liezen
 Weißenbach (Enns, bei St. Gallen)  oder Großer Billbach, linker Zufluss von den Gesäusebergen bei Weißenbach an der Enns, Marktgemeinde Sankt Gallen
 Weißenbach oder Rio Bianco (Slizza), rechter Zufluss der Gailitz (Slizza) im Kanaltal bei Goggau, Stadt Tarvis, Region Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Weissenbach (Gelster), rechter Zufluss der Gelster nach Trubenhausen, Stadt Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Weißenbach (Güns), rechter Zufluss der Güns bei Weißenbachl, Gemeinde Unterkohlstätten, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Weißenbach (Halbammer), linker Oberlauf der Halbammer meist auf der Gemeindegrenze von Wildsteig zu Halblech, Landkreise Weilheim-Schongau und Ostallgäu, Bayern
 Weißenbach (Holchenbach), linker Zufluss des hier noch Stangenbach genannten Holchenbachs nahe Nußbach, Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Weißenbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Schönegg, Stadt Hall in Tirol, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Weißenbach (Ischl), rechter Zufluss der Ischl oder Ischler Ache bei Aigen, Gemeinde Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau), Land Salzburg
 Weißenbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig nach Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Weißenbach (Kohlenbach), linker Zufluss des Kohlenbachs, Tirol
 Ödweißenbach, rechter Zufluss der Kössein bei Dörflas, Stadt Marktredwitz, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Weißenbach (Lafnitz) – zwei Zuflüsse der Lafnitz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark; flussabwärts:
 Weißenbach (Lafnitz, Wenigzell), linker Zufluss der Lafnitz im Gemeindegebiet von Wenigzell
 Weißenbach (Lafnitz, Mönichwald), linker Zufluss der Lafnitz nach Waldbach, Gemeinde Mönichwald
 Weißenbach (Lavant), rechter Zufluss der Lavant in Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Weißenbach (Lech), linker Zufluss des Lechs bei Weißenbach am Lech, Bezirk Reutte, Tirol
 Weißenbach (Markgraben), linker Zufluss des Markgrabens (zur Roten Traun) bei Gschwall, Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weißenbach (Muglbach) oder Bilý potok, rechter Zufluss des Muglbachs nahe Querenbach, Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern; Grenzbach zu Tschechien
 Weißenbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Schönbach) in Oberflacht, Gemeinde Seitingen-Oberflacht, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Weißenbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) in Mitteltal, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Weißenbach (Ohlsbach), linker Zufluss des Ohlsbach (zur Kinzig) in Ohlsbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Weißenbach (Pielach), linker Zufluss der Pielach bei der Burg Weißenburg von Weißenburg, Marktgemeinde Frankenfels, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Weißenbach (Prägbach), linker Zufluss des Prägbachs (zur Wiese) in Präg, Stadt Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Weißenbach (Prien) oder Klausenbach, linker Zufluss der Prien gegenüber Grattenbach, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weißenbach (Rechenberger Rot), linker Zufluss der dort auch Buchbach oder Gunzenbach genannten Rechenberger Rot (Rotbach) gegenüber der Buchmühle, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Weißenbach (Radmer Bach), rechter Zufluss des Radmer Bachs in der Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Weißenbach (Reichramingbach), linker Zufluss des Reichramingbachs im Gemeindegebiet von Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich; mit den Oberläufen:
 Großer Weißenbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf
 Kleiner Weißenbach, linker Nebenstrang-Oberlauf
 Weißenbach (Remmelbach), linker Zufluss des Remmelbachs (zum Braunebach oder Braunenbach, zur Kyll) weit vor Mürlenbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Weißenbach (Röslau), linker Zufluss der Röslau bei Fischern, Markt Schirnding, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Weißenbach oder (Weissenbach), Oberlaufname des Retzneibachs oder Aflenzbachs (zur Mur) bei Ehrenhausen in den Windischen Büheln, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Weißenbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach bei Weissenbach, Gemeinde Kuchl, Bezirk Hallein (Tennengau), Land Salzburg
 Weißenbach (Schmale Sinn), linker Zufluss der Kleinen oder Schmalen Sinn unterhalb von Mottgers, Gemeinde Sinntal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen und kurz vor der Landesgrenze zu Markt Zeitlofs, Landkreis Kissingen, Bayern
 Weißenbach (Schondra), rechter Zufluss der Schondra nach Heiligkreuz, Gemeinde Wartmannsroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Weißenbach (Schorgast), rechter Zufluss der Schorgast bei Weißenbach, Markt Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Weißenbach (Schwarza),  Zufluss der Schwarza bei Weißenbach, Stadt Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Weißenbach (Schwarzenbach), rechter Zufluss des Schwarzenbachs (zur Gutach) im Zinken Schwarzenbach, Gemeinde Schönwald im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weißenbach (Schwemmbach) oder Weißbach, rechter Zufluss des Schwemmbachs im Kobernaußerwald in Schneegattern, Gemeinde Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weißenbach (Steyr), linker Zufluss der Steyr in Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Weißenbach (Traun) – vier Zuflüsse der Traun in Österreich; flussabwärts:
 Weißenbach (Traun, Grundlsee), linker Zufluss auf ihrem rechten Oberlauf Grundlseer Traun in Archkogl, Gemeinde Grundlsee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Weißenbach (Traun, Bad Goisern), linker Zufluss bei Weißenbach, Gemeinde Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Mitterweißenbach (Traun), linker Zufluss im Weißenbachtal bei Mitterweißenbach, Stadt Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Frauenweißenbach, rechter Zufluss bei der Saline nach Langwies, Markt Ebensee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Weißenbach (Unrechttraisen), rechter Zufluss der Unrechttraisen in St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Weißenbach (Weiß), rechter Oberlauf der Weiß (zur dort Rothach genannten Ritach, zur Bregenzer Ach) bis nahe Ried, Stadt Lindenberg im Allgäu, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Weißenbachtal heißen darüber hinaus im Speziellen:
 Weißenbachtal (Salzkammergut), Alpental mit Talpass, mit dem Äußeren Weißenbach zum Attersee und dem Mitterweißenbach zur Traun, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Weißenbachtal (Ahrntal), Seitental des Tauferer Ahrntals, in den Zillertaler Alpen, Südtirol, Italien
 Weißenbachtal (Seebachtal), Seitental des Seebachtals in den Julischen Alpen, Provinz Udine, Italien

Siehe auch:
 Weisenbach
 Weißbach
 Weißebach
 Weißenbächlein
 Weizenbach
 Wissenbach, mundartlich für Weissbach in der Schweiz
 Mittelweißenbach
 Mitterweißenbach